Александр Уманец:
 Уманец, Александр Алексеевич (1808—1877) — русский литератор, путешественник, автор путевых очерков о религиозных паломничествах, управляющий Тверской удельной конторой, действительный статский советник.
 Уманец, Александр Гордеевич (1898—1938) — российский и советский боксёр, тренер по боксу.